Valle Vista je ime niza gradova odnosno naselja:

Valle Vista, Arizona, grad u SAD-u
Valle Vista, Kalifornija, grad u SAD-u
Valle Vista, Teksas, grad u SAD-u